Виљафлорес има више значења:

 Виљафлорес (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Виљафлорес (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљафлорес (Виљафлорес, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику